

Geografia 
 Australia
Glenfield – località dell'Australia Occidentale
Glenfield – località del Nuovo Galles del Sud
Glenfield Park 

 Nuova Zelanda
Glenfield – località della Nuova Zelanda

 Regno Unito
Glenfield – paese della contea del Leicestershire, in Inghilterra

 Stati Uniti
Glenfield – centro abitato (city) nella Contea di Foster, nello Stato del Dakota del Nord
Glenfield – borough nella contea di Allegheny nello Stato della Pennsylvania